Holice ist Ortsname von

 Holice v Čechách (Holitz in Böhmen), Stadt im Okres Pardubice, Tschechien
 Holice (Slowakei), Okres Dunajská Streda, Slowakei
 Holice (Olomouc), Stadtteil von Olmütz, Tschechien